Го́ран По́пов (; 2 октября 1984, Струмица, Югославия) — македонский футболист, защитник. Выступал в сборной Македонии.

Биография

Клубная карьера 
В июне 2010 года, пройдя углублённое медобследование, подписал контракт с киевским «Динамо» на пять лет. Прочие детали контракта конфиденциальны.

В августе 2012 года Попов, как сообщалась, был отдан в аренду в «Сток Сити», но фактически это не случилось, так как он не смог получить английскую рабочую визу. Проблему с визой удалось решить, но уже с другим английским клубом — «Вест Бромвич Альбион», где Горан играл год на правах аренды под № 4. Он получил болгарский паспорт.

После окончания аренды вернулся в Киев но не стал продолжать отношения с украинским клубом и расторг контракт. В сентябре 2014 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Вардар».

Завершил карьеру футболиста летом 2019 года. .

Достижения 
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 2009
 Обладатель Суперкубка Украины (1): 2011

Личная жизнь 
Брат — футболист Роберт Попов (род. 1982).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Беласица» Струмица
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Одра» Водзислав-Слёнски
Игроки ФК «Эгалео»
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Вардар»